Die Saison 1997/98 der Regionalliga war die vierte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in vier regionalen Staffeln à 18 Mannschaften gespielt.

Die Meister der Staffeln West/Südwest und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf. Die Meister der Staffeln Nord und Nordost spielten zunächst in einer Relegation einen dritten Aufsteiger aus. Anschließend spielte die unterlegene Mannschaft eine erneute Aufstiegsrunde mit den Vizemeistern der Staffeln West/Südwest und Süd um den vierten Aufsteiger zu ermitteln.

Modus 
Gespielt wurde – wie bereits in den Vorsaisons – in den Staffeln Nord, Nordost, West/Südwest und Süd. In jeder Staffel spielten 18 Mannschaften. Wie in der Vorsaison mussten die Sieger der Nord- und der Nordost-Staffel zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg austragen, während die Sieger der West/Südwest- und der Süd-Staffel direkt aufstiegen. Der vierte Aufstiegsplatz wurde, anders als in der Vorsaison, zwischen dem Verlierer der Nord-Nordost-Entscheidungsspiele sowie den Zweitplatzierten der Süd- und West/Südwest-Staffeln im Rahmen der Deutschen Amateurmeisterschaft ausgespielt.

Nord 
Hannover 96 wurde zum zweiten Mal in Folge Staffelsieger in der Gruppe Nord und setzte sich anschließend in den Aufstiegsspielen gegen Tennis Borussia Berlin durch. Der 1. SC Norderstedt entging dem Abstieg lediglich durch den freiwilligen Rückzug des VfL 93 Hamburg.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Nordost 
TeBe Berlin setzte sich klar durch und stand ab dem siebten Spieltag an der Tabellenspitze. Nach dem knappen Scheitern gegen Hannover 96 stieg man als Deutscher Amateurmeister doch noch in die 2. Bundesliga auf. Statt der üblichen zwei Teams mussten durch den Zweitligaabstieg von FC Carl Zeiss Jena, FSV Zwickau und dem VfB Leipzig vier Mannschaften in die Oberliga absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

West/Südwest 
In der Staffel West/Südwest gelang Rot-Weiß Oberhausen der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Liganeuling Sportfreunde Siegen belegte Rang zwei und unterlag Tennis Borussia Berlin im entscheidenden Spiel um den Aufstieg mit 0:2. Zweitligaabsteiger Rot-Weiss Essen konnte die Spielklasse nicht halten und stieg in die Oberliga ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd 
Mit einem Punkt Vorsprung wurde der SSV Ulm Meister der Regionalliga Süd und stieg in die 2. Bundesliga auf. Vizemeister Kickers Offenbach sorgte bereits vor der Saison für Aufsehen, als im entscheidenden Spiel um den Regionalligaaufstieg bei einem 2:3-Rückstand gegen den FC Memmingen in der 89. Minute das Flutlicht ausfiel. Das Spiel musste wiederholt werden und wurde von den Kickers mit 2:0 gewonnen. Der FC Hessen Kassel musste zur Winterpause Konkurs anmelden und wurde als KSV Hessen Kassel neu gegründet.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegation zur 2. Bundesliga

Staffelsieger Nord gegen Staffelsieger Nordost 
In der ersten Phase der Relegation trafen die beiden Meister der Staffeln Nord und Nordost in zwei Spielen aufeinander, um den dritten Aufsteiger in die 2. Bundesliga zu ermitteln. Das Hinspiel in Berlin endete mit einem 2:0-Heimsieg von Tennis Borussia Berlin, im Rückspiel siegte Hannover mit demselben Ergebnis nach Verlängerung. Im Elfmeterschießen gewann Hannover mit 3:1 und stieg damit in die 2. Bundesliga auf.

|}

Deutsche Amateurmeisterschaft 
In der zweiten Phase der Relegation spielten der unterlegene Staffelsieger der ersten Relegationsrunde sowie die beiden Vizemeister der West/Südwest- und Süd-Staffel in einer Einfachrunde den Sieger der Deutschen Amateurmeisterschaft und vierten Aufsteiger in die 2. Bundesliga aus. Mit zwei Siegen gegen die Sportfreunde Siegen und Kickers Offenbach sicherte sich der Meister der Nordost-Staffel, Tennis Borussia Berlin, den Titel des Deutschen Amateurmeisters 1998 und den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

|}

|}

Weblinks 
 Regionalliga Nord 1997/98 bei kicker.de
 Regionalliga Nordost 1997/98 bei kicker.de
 Regionalliga West/Südwest 1997/98 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 1997/98 bei kicker.de

1997
Fußballsaison 1997/98